Příjmení Kasprzyk nosí více významných osobností:

 Ewa Kasprzyková (* 1957) – polská atletka, sprinterka
 Jan Józef Kasprzyk (* 1975) – polský historik
 Marian Kasprzyk (* 1939) – polský boxer